Hattop ist der Familienname folgender Personen:

 Karola Hattop (* 1949), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Sebastian Hattop (* 1973), deutscher Kameramann